Dys est un album du groupe Hint sorti en décembre 1996 ;
Dys est une série de bande dessinée inspirée des mangas japonais ;
Dys est un village de Pologne dans la voïvodie de Lublin ;
dys- est un préfixe qui, utilisé seul, évoque plusieurs types de troubles d'apprentissage (dont la dyslexie) ;
dys- est un préfixe péjoratif utilisé en français et en anglais, signifiant l'existence d'une difficulté ou une anomalie.

Voir aussi 
 Jules Habert-Dys, artiste français.